Функция «вопросительный знак» Минковского — построенная Германом Минковским монотонная сингулярная функция  на отрезке , обладающая рядом замечательных свойств. Так, она взаимно-однозначно и с сохранением порядка переводит квадратичные иррациональности (то есть, числа вида  где  и  рациональные) на отрезке  в рациональные числа на том же отрезке, а рациональные числа — в двоично-рациональные. 
Она связана с рядами Фарея, цепными дробями, и дробно-линейными преобразованиями, а её график обладает рядом интересных симметрий.

Построение 
Функция Минковского может быть задана несколькими эквивалентными способами: через ряды Фарея, через цепные дроби, и построением графика с помощью последовательных итераций.

Задание с помощью дерева Штерна — Броко 
В концах отрезка функция Минковского задаётся как  и . После этого для любых двух рациональных чисел  и , для которых  — иными словами, для любых двух последовательных в каком-либо из рядов Фарея, — функция в их медианте  определяется как среднее арифметическое значений в этих точках:
 
Так
 
 
 
и так далее.

Поскольку последовательности
 
 
 
в которых следующая получается из предыдущей дописыванием между каждыми соседними её элементами их медианты, перечисляют в объединении все рациональные числа отрезка  (см. дерево Штерна — Броко), такая итеративная процедура задаёт функцию Минковского во всех рациональных точках . Более того, как несложно видеть, множеством её значений в этих точках оказываются в точности все двоично-рациональные числа  — иными словами, плотное в  множество. Поэтому построенная функция по монотонности однозначно продолжается до непрерывной функции , и это и есть функция Минковского.

Задание с помощью цепной дроби 
Функция Минковского, в определённом смысле, преобразует разложение в цепную дробь в представление в двоичной системе счисления. А именно, точку , раскладывающуюся в цепную дробь как , функция Минковского переводит в
 
Иными словами, точка
 
переходит в точку

Самоподобие 
Пусть точка  задаётся цепной дробью . Тогда увеличение  на единицу, то есть, переход к  задаётся отображением
 
а функция Минковского после такого преобразования делится (как это следует из её задания через цепную дробь аргумента) пополам:
 
С другой стороны, из симметрии относительно  медиантной конструкции легко видеть, что
 
Сопрягая (1) с помощью (2), видим, что под действием отображения  функция Минковского преобразуется как
 
Поэтому график функции Минковского переводится в себя каждым из преобразований
 
Более того, объединение их образов — это в точности весь исходный график, поскольку образ  — это часть графика над отрезком , а образ  — график над отрезком .

Построение графика как фрактала 
График функции Минковского может быть построен как предельное множество для . А именно, отображения  и , заданные формулами (3), сохраняют график функции Минковского и переводят единичный квадрат внутрь себя. Поэтому последовательность множеств , определённая рекурсивно соотношениями
 
есть убывающая по вложению последовательность множеств, причём график  функции Минковского содержится в любом из них.

Несложно увидеть, что  является объединением прямоугольников высоты , поэтому предельное множество
 
является графиком некоторой функции. Поскольку , то они совпадают. Поэтому график функции Минковского это предельное множество системы итерируемых функций

Свойства 
 Функция Минковского сингулярна, то есть в почти любой (по мере Лебега) точке  её производная существует и равна нулю. Тем самым, мера на , функцией распределения которой является функция Минковского (продолженная нулём на отрицательные числа и единицей на большие единицы), сингулярна.
 Функция Минковского взаимно однозначно переводит рациональные числа на отрезке  в двоично-рациональные числа на том же отрезке.
 Функция Минковского взаимно однозначно переводит квадратичные иррациональности на отрезке  в рациональные числа на том же отрезке. Действительно, число  является квадратичной иррациональностью тогда и только тогда, когда его разложение в цепную дробь, начиная с некоторого момента, периодично; с другой стороны, эта периодичность равносильна периодичности двоичной записи образа — иными словами, рациональности .
 График функции Минковского переводится в себя отображениями  и , заданными (3), а, следовательно, и их композициями.

Литература 
 Minkowski H. Verhandlungen des III. internationalen Mathematiker-Kongresses in Heidelberg. — Berlin, 1904.
 Denjoy A. Sur une fonction réelle de Minkowski. — Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. — 1938. — 17. — pp. 105—151.
 , ссылка.
 .
 Кириллов А. А. Повесть о двух фракталах. — М.: МЦНМО, 2009.

См. также 
 Канторова лестница

Ссылки 
 

Функции
Герман Минковский
Непрерывная дробь